Luiziânia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Luiziânia (ort), São Paulo, 
 Luiziânia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar